Сэр Ричард Наджент О’Коннор (; , Сринагар, Британская Индия — , Лондон) — британский генерал и командующий британской армией в Северной Африке во время Второй мировой войны. Командующий британской войсками во время операции «Компас».

Биография 
О’Коннор родился в Сринагаре, Кашмир, 21 августа 1889 года. Его отец был майором в полку Королевских ирландских стрелков, а его мать — дочерью бывшего губернатора одной из центральных провинций Индии. Учился в колледже Веллингтона, позже в Королевском военном училище в Сандхерсте. По окончании обучения проходил службу во 2-м батальоне шотландских стрелков.

Во время Первой мировой войны О’Коннор воевал во Франции и Италии. В феврале 1915 года награждён «Военным крестом». Под конец войны получил звание капитана. В апреле 1936 года О’Коннор был повышен до полковника и принял командование пешаварской бригадой на северо-западе Индии.

Участие во Второй мировой войне 
В августе 1939 года Ричард О’Коннор в составе 7-й дивизии был переведён в крепость Мерса-Матрух, Египет. В ноябре 1940 года он получил звание генерал-лейтенанта и в должности командующего армией «Нил», с 8 декабря 1940 года провёл успешную операцию «Компас», во время которой уничтожил в три раза превосходящую группировку противника.

6 апреля 1941 года О’Коннор вместе с Филиппом Нимом были взяты в плен немецким патрулём вблизи Дерны. Следующие два с половиной года О’Коннор как военнопленный провёл в лагере близ Флоренции в Италии. В сентябре 1943 года с помощью Итальянского Сопротивления он вместе с Нимом бежал из плена. По возвращении в Англию О’Коннор был посвящён в рыцари и получил звание генерал-лейтенанта. 21 января 1944 года О’Коннор стал командиром VIII корпуса британской армии. Вместе с корпусом принимал участие в высадке союзников в Нормандии. В апреле 1945 года получил звание полного генерала.

Отставка 
В 1948 году О’Коннор ушёл в отставку, но не порывал связей с армией. Умер в Лондоне 17 июля 1981 года.

Награды 
 Рыцарь Ордена Чертополоха, 26 апреля 1971 года
 Рыцарь Большого Креста Ордена Бани, 12 июня 1947 года
 Орден «За выдающиеся заслуги», 1917, 1918 годы
 «Военный крест», 1915 год
 Орден Почётного легиона

Библиография 
 John Keegan, Churchill’s Generals, Cassell Military, Londyn 2007 , ISBN 0-304-36712-5
 Papers of General Sir Richard O’Connor KT, GCB, DSO, MC (1889—1981) , King’s College London Liddell Hart Centre for Military Archives
 The Other Way in Libya , Time Magazine, 21 апреля 1941
 Generals Free , Time Magazine, 31 января 1944

Примечания 

Генералы Великобритании
Военачальники Второй мировой войны
Военнопленные Второй мировой войны (Великобритания)
Бежавшие из плена